Friday Hassler, propr. Raymond Hassler (1935-1972) – pilota automobilistico statunitense
 Hans Leo Hassler (1564-1612) – compositore e organista tedesco del tardo rinascimento
 Hilda Hassler (1969) – ex cestista svedese
 Irací Hassler (1990) – politica cilena, sindaca di Santiago del Cile 
 Johann Wilhelm Hässler (1747-1822) – un compositore, organista e pianista tedesco
 Julia Hassler (1993) – nuotatrice liechtensteinese
 Nicole Hassler (1941-1996) – pattinatrice artistica su ghiaccio francese
 Stefan Hassler (1969) – ex calciatore liechtensteinese, di ruolo attaccante
 Thomas Häßler (1966) – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore tedesco, di ruolo centrocampista